Le Tournament of Champions 2000 est l'édition 2000 du Tournament of Champions, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . La tête de série  Jonathon Power remporte le titre en battant Martin Heath en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2000
PSA World Series 2000
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2000
Sport aux États-Unis en février 2000